Operazione Tannenbaum – piano militare nazista
 O Tannenbaum – canto tradizionale natalizio tedesco
 Mina Tannenbaum – film di Martine Dugowson, del 1994
 Noah Tannenbaum – personaggio della serie I Soprano

Pagine correlate 
 Tanenbaum
 Tenenbaum
 Abete